Gilbert kan syfta på:

 Gilbert Grape – en  film regisserad av Lasse Hallström
 Gilbert (orkan) – en tropisk cyklon som drabbade Västindien och Mexiko 1988
 Gilberts syndrom – en genetisk sjukdom
 Gilbert (förnamn) – ett mansnamn av tyskt ursprung
 Gilbert (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Gilbert Strait, 
 Mount Gilbert, Antarktis,

Argentina 

 Gilbert (ort i Argentina), Entre Ríos,

Stilla havet

Brittiska Västra Stillahavsterritoriet
1* Gilbert och Elliceöarna

Kiribati
2* Gilbertöarna

Papua Nya Guinea 

 Walis Island, ö, East Sepik,

USA 

 Gilbert, Louisiana, Franklin Parish, 
 Gilbert, South Carolina, Lexington County, 
 Gilbert, West Virginia, Mingo County, 
 Gilbert, Iowa, ort, Story County, 
 Gilbert, Minnesota, Saint Louis County, 
 Gilbert, Arizona, ort, Maricopa County,

Se även 
 Gilberto